

Sigle 

La Fiat LCV ( veicoli commerciali leggeri ) è il ramo della fiat che si occupa della produzione di veicoli commerciali leggeri ora con la nuova denominazione Fiat Professional.

Codici 
 LCV – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Lucca-Tassignano (Italia)